Рабочая революционная партия в Великобритании;
 Революционная рабочая партия в Боливии;
 Революционная рабочая партия Минданао (Филиппины)
 Революционная рабочая партия в России;
 Румынская рабочая партия — название Румынской коммунистической партии в 1948—1965 годах.
 Реактивное расстройство привязанности — психическое расстройство.

См. также 
 Районы республиканского подчинения (Таджикистан)